Choachí kan syfta på:

Colombia 

 Choachí (kommun), Cundinamarca, 
 Choachí (ort), Cundinamarca,